Weißwasser steht für:
 Weißwasserfluss, sediment- und sauerstoffreiche Fließgewässer
 Wildwasser, im Wassersport

Weißwasser oder Weisswasser ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Weißwasser/Oberlausitz, Stadt in der Oberlausitz, Sachsen
 Weißwasser (Gemeinde Weyer),  ehemalige Bergarbeitersiedlung im Reichraminger Hintergebirge, Ortschaft von Weyer, Oberösterreich
 Bělá pod Bezdězem (Weißwasser in Böhmen), Stadt im Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Bílá Voda (Weißwasser in Schlesien), Dorf im Reichensteiner Gebirge, Tschechien
 Biała Woda (Bystrzyca Kłodzka), nicht mehr existierendes Dorf, Polen
 Městys Bílá Voda (Weißwasser Markt), Ortsteil von Bílá Voda, Okres Jeseník, Tschechien
 Ves Bílá Voda (Weißwasser Dorf), Ortsteil von Bílá Voda, Okres Jeseník, Tschechien

Gewässer:
 Bílé Labe (Weißwassergrund), Nebenfluss der Elbe im Riesengebirge, Tschechien
 Kežmarská Biela voda, Nebenfluss des Poprad in der Nordslowakei
 Weisswasser (Wysswasser), Gletscherbach des Fieschergletschers zur Rhône im Kanton Wallis
 Schwarzer Bach (Reichramingbach), zum Reichramingbach (Großer Bach) im Hintergebirge, Oberösterreich (Name insb. am Mittellauf)
 Belá (Fluss), Nebenfluss der Váh (Waag) in der Nordslowakei

Siehe auch:
 Weißenwasser
 Weisswasserstelz, Burgruine in Baden-Württemberg
 Agua Blanca
 Eau Blanche
 Whitewater